Энтропи́я:
 Энтропия в физике и математике.

Термодинамика и статистическая механика 
 Энтропия в классической термодинамике
 Энтропия в статистической механике
 Энтропия Цаллиса

Другие значения в физике и математике 
 Информационная энтропия (энтропия Шеннона) — информационная мера в теории информации, мера хаотичности или неопределённости системы.
 Энтропия программного обеспечения — термин из разработки программного обеспечения.
 Энтропия (биология) — в биологической экологии единица измерения биологической вариативности.
 Энтропия Вселенной
 Энтропия — децентрализованная компьютерная сеть коммуникаций peer-to-peer, разработанная с целью быть стойкой к сетевой цензуре.
 Топологическая энтропия
 Энтропия динамической системы
 Дифференциальная энтропия — формальное обобщение энтропии Шеннона на случай непрерывных распределений.
 Энтропия языка — статистическая функция текста на определённом языке, либо самого языка, определяющая количество информации на единицу текста.

Другие значения 
 Энтропия (журнал) — международный междисциплинарный журнал на английском языке об исследованиях энтропии и информации.
 «Энтропия» — художественный фильм Марии Саакян 2012 года.
 Энтропия (настольная игра) () — настольная игра 1977 года от Eric Solomon и 1994 года от Августина Каррено.

См. также 

 Entropia Universe